Remane oder Remané ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Remane (1898–1976), deutscher Zoologe
 Hermann Remané (1864–1932), deutscher Elektrotechniker
 Horst Remane (1941–2018), deutscher Chemiker und Wissenschaftshistoriker
 Jürgen Remane (1934–2004), deutscher Geologe und Paläontologe
 Lieselotte Remané (1914–2002), deutsche Übersetzerin 
 Reinhard Remane (1929–2009), deutscher Insektenkundler

Siehe auch:
 Remané